Гидроксид висмута — неорганическое соединение, гидроксид металла висмута с формулой Bi(OH), белый аморфный порошок, не растворимый в воде.

Получение 

 Действие разбавленной щелочи на растворимую соль трёхвалентного висмута:

 Гидратированная форма оксида висмута(V) при длительном хранении под раствором медленно теряет кислород:

Физические свойства 

Гидроксид висмута — белый аморфный порошок, разлагается при нагревании.

Нерастворим в воде, p ПР = 35,52.

Химические свойства 

 При нагревании разлагается:

 Реагирует с концентрированными горячими кислотами:

 С плавиковой кислотой образуется фторид висмутила:

 Под действием сильных окислителей в щелочной среде образуются висмутаты:

 Сильные восстановители, например соединения олова(II), выделяют из гидроксида висмута свободный висмут:

Литература 
 
 
 

висмута
Гидроксиды